Kounda kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Kounda (ort), Centre-Sud, Bazega Province,

Estland 

 Kunda, ort, Lääne-Viru län, Kunda linn, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Estlandförgreningar